Seznam častnih meščanov Ljubljane, priznanje podeljuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Seznam

Zunanje povezave 
 

Ljubljana
Častni meščani